Цоргонь ліга 2006/07 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул вчетверте здобула Жиліна.

Перший етап

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Примітки: 
1. Клуб ВіОн (Злате Моравце) взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Словаччини 2006—2007.

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Цоргонь ліга на soccerway 

2006—2007
Словаччина
Словаччина